A Taça CERS de 1996 foi a 16ª edição da Taça CERS organizada pela CERH.

Equipas da Taça CERS de 1996
As equipas classificadas são:

Pré-Eliminatória

Fase Final

Ligações Externas
CERH website

Internacional
 Ligações para todos os sítios de hóquei
 Mundook- Sítio com notícias de todo o mundo do hóquei
Hoqueipatins.com - Sítio com todos os resultados de Hóquei em Patins

Hóquei em patins
Taça CERS